

Događaji
 Joaš nasljeđuje na izraelskom prijestolju, svoga oca, kralja Joahaza.

Rođenja

Smrti